Энди Ла Плагуа (), при рождении Ole Anders Olsen, род. 15 сентября 1975 года в Норвегии, городе Фредрикстаде) — вокалист и основатель futurepop-группы Icon of Coil. Ла Плагуа также участвует в четырёх сайд-проектах: Combichrist (экс. Drive), Panzer AG, Scandy, Scandinavian Cock. Проекты Icon of Coil и Combichrist возглавляли Deutsche Alternative Charts.

Биография 
Энди Ла Плагуа начал свою музыкальную карьеру с метал-группы My Right Choice во Фредрикстаде под псевдонимом Andy Speed. Он также делал музыку для различных клубных проектов (Plastic Life, Sector9).

В 1997 году был сформирован соло-проект Icon Of Coil, к которому позже примкнул бывший участник группы Sector 9 (теперь Moonitor и Zombie Girl) Себастиан Комор.

В 2003 официально был запущен проект Combichrist, изначально названный «Drive», как более агрессивная альтернатива Icon Of Coil, а позднее (в 2004 году) и хард-рок проект Panzer AG. В музыке Panzer AG Энди соединил танцевальную составляющую группы Icon of Coil и жёсткий бит Combichrist. Его четвёртый проект, ориентированный на жанр техно, Scandy. Ещё один проект — Scandinavian Cock — в стиле панк-рок/рокабилли.

Дискография

EP 
 2000: Icon of Coil — One Nation Under Beat (Tatra Records)
 2000: Icon of Coil — Shallow Nation (Tatra Records)
 2001: Icon of Coil — Seren (Tatra Records)
 2002: Icon of Coil — Access And Amplify (Tatra Records)
 2003: Combichrist — Kiss The Blade] (Metropolis Records)
 2003: Icon of Coil — Android (Out of Line Music)
 2004: Combichrist — Sex, Drogen Und Industrial (Metropolis Records)
 2004: Combichrist — Blut Royale, 12" vinyl (Bractune Records)
 2004: Scandy — Split (Great Stuff Recordings)
 2005: Scandy — Rock Me / Split / So Do Eye (Maelstrom Records)
 2005: Scandy — So Do Eye (Craft Music)
 2006: Combichrist — Get Your Body Beat (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2008: Combichrist — Frost EP: Sent To Destroy (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2009: Combichrist — Heat EP: All Pain Is Beat (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2010: Combichrist — Scarred (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2010: Combichrist — Never Surrender EP (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2011: Scandinavian Cock — Uncut EP (Metropolis Records)
 2011: Combichrist — Throat Full of Glass (Out of Line Music / Metropolis Records)

LP 
 2000: Icon of Coil — Serenity Is the Devil (Tatra Records / Out of Line Music / Metropolis Records)
 2002: Icon of Coil — The Soul Is In The Software (Tatra Records / Out of Line Music / Metropolis Records)
 2003: Combichrist — The Joy Of Gunz (Out of Line Music)
 2004: Panzer AG — This is My Battlefield (Ascession Records / Metropolis Records)
 2004: Icon of Coil — Machines Are Us (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2004: Icon of Coil — Uploaded & Remixed (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2005: Combichrist — Everybody Hates You (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2006: Panzer AG — Your World is Burning (Ascession Records / Metropolis Records)
 2006: Scandy — 13 Ways To Masturbate (Masterhit Recordings)
 2007: Combichrist — What The Fuck Is Wrong With You People? (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2009: Combichrist — Today We Are Demons (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2010: Combichrist — Making Monsters (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2010: Combichrist — Noise Collection Vol. 1 (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2013: Combichrist — No Redemption (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2014: Combichrist — We Love You (Out of Line Music / Metropolis Records)
 2016: Combichrist — This Is Where Death Begins (Out of Line / Metropolis Records)

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Icon of Coil
 Официальный сайт Combichrist
 Официальный сайт Panzer AG
 Официальный сайт Scandy
 Официальный сайт Scandinavian Cock
 Andy LaPlegua на Discogs.com
 Переводы интервью Andy LaPlegua 
 MySpace фанов Энди
 Gallery of Andy LaPlegua with Combichrist
 Gallery of Andy LaPlegua with Icon Of Coil

Combichrist
Icon of Coil